!